21-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 7 січня до 7 лютого 1954 року в Києві.

Турнірна таблиця

Література 

 XXI первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1955. 407 с.

Посилання 
 21st USSR Championship, Kiev 1954 

Чемпіонати СРСР із шахів
1954 в СРСР
1954 у шахах
Січень 1954
Лютий 1954